Lassetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lassetjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (7,58 ha)
Lassetjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Lassetjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Lassetjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Lassetjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,

Se även
Larstjärn
Fiskar-Lassestjärn, sjö i Dorotea kommun,  (5,15 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn